Коктейльный бокал — представляет собой бокал для вина в виде конической чаши с направленным вниз острием. Хотя бокалы подобной формы часто называют бокалами для Мартини, коктейльные бокалы отличаются тем, что зачастую представляют собой небольшие, узкие чаши с закруглёнными или плоскими днищами, в то время как бокалы для мартини, как правило, имеют большие, полностью конические донизу широкие чаши.

Данный тип бокалов в основном используется для розлива и подачи алкогольных коктейлей. Форма бокала обусловлена тем, что подавляющее большинство коктейлей традиционно подаётся охлаждёнными и содержат ароматические элементы. Благодаря своей форме, коктейльный бокал с длинным стеблем позволяет длительно держать его в руках, не влияя на температуру поданного напитка, а наличие широкой воронкообразной чаши максимально приближает нос пьющего к поверхности напитка и позволяет добиться желаемого эффекта, обеспечивая свободный доступ ароматических элементов коктейля.

Стандартный бокал для коктейля имеет объём 130 мл (или 4,5 US fl oz — жидких унций США). Тем не менее, доступны и более объёмные бокалы, вместимостью от 180 мл (6 жидких унций) до больших стаканов объёмом 350 мл (12 жидких унций) или более.

См. также 
 Фужер (посуда)
 Стакан
 Кружка
 Рюмка

Примечания

Ссылки 
 Бокал для коктейля на сайте spirit-mix.ru

Барная посуда
Коктейли